Mollitrichosiphum  — род тлей из подсемейства  (Greenideini). Восточная и Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Fagaceae, Alnus, Meliosma, Prunus persica и другими. За частью видов (например, Mollitrichosiphum montanum) отмечена мирмекофильная связь с муравьями. Известен один ископаемый вид (†) из миоцена Европы (Испания).

 
 
 †
 
 

Несколько видов выделяются в подрод Metatrichosiphon Raychaudhuri, 1956

Примечания

Литература 
 
 Lin LIU, Xiaolei HUANG, Ruiling ZHANG, Liyun JIANG, Gexia QIAO. (2013). Phylogenetic congruence between Mollitrichosiphum (Aphididae: Greenideinae) and Buchnera indicates insect-bacteria parallel evolution. — Systematic Entomology. Volume 38, Issue 1, pages 81–92, January 2013.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых